Novales puede referirse a las siguientes localidades españolas:
 Novales, una localidad del municipio de Alfoz de Lloredo, Cantabria.
 Novales, un municipio de la provincia de Huesca, Aragón.